Росс Уа́йт (; ) — шотландский и британский кёрлингист.

В составе мужской команды Великобритании серебряный призёр , бронзовый призёр Зимней Универсиады 2019. В составе мужской сборной Шотландии участник чемпионатов мира (лучший результат — серебряные призёры в ) и Европы (чемпионы в  и ). В составе смешанной сборной Шотландии участник . .

В клубной команде играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро ().
 : золото (, ).
 : серебро (), бронза ().
 : золото (), серебро ().
 : бронза ().
 : бронза ().
 : серебро (), бронза ().
 : золото (, ), серебро (), бронза ().
 Зимние юношеские Олимпийские игры: серебро (2016; смешанная пара).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 6 лет, в 2005 году.

Студент Стерлингского университета.

Не женат. Проживает в шотландском городе Стерлинг.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Team Whyte — The Roaring Game Blog
 Ross Whyte — British Universities & Colleges Sport

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года